

Religion 
Tane peut désigner :
 Tane, le créateur de tous les êtres vivants tels que les animaux, les oiseaux et les arbres.

Patronyme 

 Tomoko Tane (1961-), une chanteuse japonaise ;
 Tsuyoshi Tane (1979-), un architecte japonais.

Toponyme 

 , page d'homonymie.

Titre 

 Ai no Tane, le tout premier single du groupe de J-pop Morning Musume sorti en 1997.

Autre 
 Dorell Ghotmeh Tane, une agence d'architecture